Ричард Истерлин (; род. в 1926) — американский экономист и демограф.

Магистр (экономика, 1949) и доктор философии (1953) Пенсильванского университета. Преподавал в Пенсильванском (1953-82; профессор с 1960) и Южно-Калифорнийском (с 1982) университетах.

Академик Американской академии искусств и наук (с 1978) и Национальной академии наук США (с 2002). Почетный член Американской экономической ассоциации (с 2006).

Президент Population Association of America в 1978 году.

Награды: IUSSP Laureate Award (2010),  (Институт экономики труда, 2009).

Автор гипотезы истерлиновских циклов, согласно которым колебания рождаемости имеют цикличную природу с периодом около 50 лет. Развивает эту гипотезу Диана Макунович. В целом гипотеза показывает хорошие результаты, особенно в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода во второй половине 20 века.

Основные произведения 
 Population, Labor Force, and Long Swings in Economic Growth: the American Experience (1968).
 Статья «Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence»  // Nations and households in economic growth 89 (1974). — около 3 тыс. цитирований
 «Рождение и судьба» (Birth and Fortune: The Impact of Numbers on Personal Welfare, 1980, 1987, ISBN 0226180328)
 «Революция рождаемости: анализ спроса и предложения» (The Fertility Revolution: A Supply-Demand Analysis, 1985, в соавторстве с Э. Кримминс);
 «Триумфальный экономический рост: двадцать первый век в исторической перспективе» (Growth Triumphant: The Twenty-first Century in Historical Perspective, 1996);
 «Экономист сопротивляющийся: перспективы экономической теории, экономической истории и демографии» (The Reluctant Economist: Perspectives on Economics, Economic History, and Demography, 2004).

См. также 
 Парадокс Истерлина (рост абсолютного, но не относительного, дохода не приводит к повышению уровня удовлетворенности жизнью)

Примечания

Ссылки 
 Страница Р. Истерлина на сайте Южно-Калифорнийского университета

Клиометристы
Выпускники Пенсильванского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Института экономики труда
Президенты Ассоциации экономической истории